Александр Бах:
 Бах, Александр фон (1813—1893) — австрийский юрист и политик, министр внутренних дел Австрийской империи (1849—1859).
 Бах, Александр Григорьевич (род. 1939) — советский и российский шахматист и шахматный функционер.
 Бах, Александр Романович (1853—1937) — архитектор Царскосельского дворцового управления (с 1886).